Тинум има више значења:

 Општина Тинум (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тинум (Тинум, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику